Cerro Castillo puede designar:

 al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, lugar de descanso del presidente de Chile;
 al cerro Castillo de la región de Valparaíso (Chile);
 al parque nacional Cerro Castillo, en la región de Aysén (Chile);
 al cerro Castillo de la región de Aysén (Chile), ubicado dentro del parque nacional;
 a la Villa Cerro Castillo, localidad de la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Chile);
 a la Villa Cerro Castillo, localidad de la región de Magallanes y la Antártica Chilena (Chile).